Luperus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Müller 1762. Luperus ingår i familjen bladbaggar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bladbaggar
Luperus